Plataniás kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Plataniás Réma (vattendrag i Grekland, Thessalien), Nomós Kardhítsas, 
 Plataniás (ort i Grekland, Västra Grekland), Nomós Aitolías kai Akarnanías, 
 Plataniás (ort i Grekland, Kreta), Nomós Chaniás, 
 Plataniás Potamós (vattendrag i Grekland, Kreta), 

Robotskapade Greklandförgreningar